La Copa de la Reina de Fútbol Femenino 1998 fue la XVI edición del torneo de copa femenino.

El CA Málaga ganó el título por primera y única vez en su historia.

Ronda preliminar

Fase final

Referencias 

Copa de la Reina de fútbol